Johan Ryno (né le  à Örebro, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec le IFK Hallsberg dans la Division 1, le troisième niveau national. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2004 dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Il passe professionnel avec l'IK Oskarshamn dans l'Allsvenskan en 2005.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || IFK Hallsberg || Division 1 ||28 ||9 ||18 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || IFK Kumla || Division 1 ||29 ||20 ||18 ||38 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || IFK Arboga || Allsvenskan ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||34 ||13 ||10 ||23 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|rowspan=2|2006-2007 || AIK IF || Allsvenskan ||14 ||2 ||7 ||9 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| Frölunda HC || Elitserien ||14 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Timrå IK || Elitserien ||25 ||5 ||6 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||12 ||3 ||4 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Djurgården Hockey || Elitserien ||30 ||2 ||7 ||9 ||18 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || AIK IF || Allsvenskan ||21 ||5 ||8 ||13 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || AIK IF || Allsvenskan ||47 ||9 ||11 ||20 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 50|| 18|| 28|| 46|| 54|| || || || || 
|-
|2011-2012|| Leksands IF|| Allsvenskan || 49|| 19|| 17|| 36|| 24|| 10|| 1|| 5|| 6|| 12
|-
|2012-2013 || Leksands IF || Allsvenskan || 52|| 20|| 24|| 44|| 79|| 10|| 1|| 9|| 10|| 6
|-
|2013-2014 || Leksands IF || SHL || 50|| 10|| 23|| 33|| 28|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2014-2015|| Leksands IF || SHL || 49|| 14|| 24|| 38|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Färjestad BK || SHL || 44 || 5 || 12 || 17 || 12 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2016-2017|| Färjestad BK || SHL || 47|| 16|| 20|| 36|| 28|| 4|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
|2017-2018|| Färjestad BK || SHL || 46|| 9|| 37|| 46|| 28|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|2018-2019|| Färjestad BK || SHL || 45|| 14|| 15|| 29|| 57|| 14|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
|2019-2020|| Färjestad BK || SHL || 30|| 4|| 11|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| HC Lugano || NLA || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Timrå IK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Leksands IF
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Örebro
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Lugano